L'Autoroute A2 (o A2) belga parte da Lovanio, fino ad arrivare al confine con i Paesi Bassi, congiungendosi con la Rijksweg 76. Essa è lunga 88 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A002